Une variété d'applications téléchargeables (portables ou pas sur un ordinateur Windows) permettent le WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Certains d'entre eux sont comparés dans le tableau ci-dessous.

D'autres packages sont cités dans .

Notes et références

Notes

Références 
Pour les programmes en bleu, la version ainsi que sa date sont automatiquement mis à jour via sa page, mais la version de chaque composant ne l'est pas !

WAMP
WAMP